«Прелюдия, фуга и вариация» () Op. 18 No. 3 си минор — произведение Сезара Франка, написанное в 1862 году. Сочинение посвящено Камилю Сен-Сансу.

История создания 
Оригинальная версия пьесы была написана для органа и вошла под третьим номером в публикацию «Шесть органных пьес» (; 1868). Непосредственным толчком к появлению серии органных пьес Франка, написанных на рубеже 1850—1860-х гг., стало его назначение органистом новопостроенной парижской церкви Святой Клотильды, где в 1859 году был сооружён новый большой орган работы Аристида Кавайе-Коля.

В 1873 году была опубликована авторская редакция для фортепиано и фисгармонии (может исполняться на двух фортепиано), которую композитор посвятил своим ученицам, сёстрам Луизе и Женевьеве Делиньер, женатым соответственно на художнике Жюле Лефевре и флейтисте Поле Таффанеле; премьеру этой редакции Франк (на фисгармонии) и Венсан д’Энди (на фортепиано) исполнили в феврале 1874 года (причём Франку пришлось успокаивать публику, разразившуюся аплодисментами уже после прелюдии).

Состав 
 Prélude
 (Lento)
 Fugue
 Variation

Примерная продолжительность звучания 10 минут.

Характеристика музыки 
Несмотря на трёхчастную структуру (не считая короткой связки между прелюдией и фугой), пьеса Франка играется без перерывов и по существу построена на одной теме, а её финальная часть (Вариация) варьирует начальную (Прелюдию) с использованием того же основного регистра — гобойного. Некоторые специалисты отмечают в сочинении Франка апелляцию к наследию Иоганна Себастьяна Баха. Классическая ясность пьесы сочетается с романтическими устремлениями.

Записи 
Среди органистов, записавших Прелюдию, фугу и вариацию, были, в частности, Андре Изуар и .

Пьеса Франка несколько раз была переложена для фортепиано соло — в частности, Игнацем Фридманом и Гарольдом Бауэром (обе версии в дальнейшем были записаны). Собственное переложение записал Анатолий Ведерников.

Примечания

Ссылки 
 

Произведения Сезара Франка
Музыкальные произведения 1862 года
Произведения для органа